Каменяк (Бургасская область) — село в Болгарии.
 Каменяк (Шуменская область) — село в Болгарии.